podrodzina (biologia)
 podrodzina językowa